«Черри 2000» () — фантастический фильм 1987 года с Мелани Гриффит и Дэвидом Эндрюсом в главных ролях.

Сюжет 
В 2017 успешный бизнесмен Сэм Тредвелл огорчается после поломки любимой жены. Она — дорогая модель домашнего робота-андроида. Друзья пытаются перевести его внимание на настоящих женщин богатого города, но он не заинтересован в этом, так как сильно любит свою Черри. Местных женщин больше интересуют финансовая обеспеченность очередного мужчины и условия контракта, детали которого намного подробнее брачного расписывают обязанности сторон. Мечтая вернуть Черри к жизни, Сэм нанимает некоего Э. Джонсона, чтобы найти точный дубликат своей жены, загрузить её память и стать вновь счастливым. Но склад роботов находится далеко, так что у героя достаточно времени многое переосмыслить.

В ролях

Ссылки 
 
 
 

Научно-фантастические фильмы США
Фильмы в жанре киберпанк
Фильмы-боевики США
Приключенческие фильмы США
Фильмы на английском языке
Фильмы Orion Pictures
Фильмы США 1987 года
Фантастические фильмы 1987 года
Независимые фильмы США